Bohodariwka (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bohodariwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka
 Bohodariwka (Jelanez), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Jelanez
 Bohodariwka (Kompanijiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka
 Bohodariwka (Lubny), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny
 Bohodariwka (Pokrowske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Bohodariwka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Bohodariwka (Tschornuchy), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschornuchy